Небесная магия — вид магического искусства, отличающийся от натуральной и церемониальной магий.
 «Небесная магия» — 2-я книга сочинения немецкого гуманиста Агриппы Неттесгеймского «Тайная [оккультная] философия» (1510, изд. 1531—1533).
 «Небесная магия» (с 1968) — одно из названий религиозного движения «Дети бога» (США).

См. также 
 Енохианская магия